Леваллуа, :
 Леваллуа-Перре — пригород Парижа
 Индустрия Леваллуа — технология изготовления каменных орудий эпохи палеолита